Ahmed Al-Assiri ou Ahmed Assiri peut désigner :
 Ahmed Assiri (1950), général saoudien ;
 Ahmed Assiri (1952), athlète saoudien ;
 Ahmed Assiri (1988), footballeur saoudien ;
 Ahmed Assiri (1991), footballeur saoudien.